Nexign (прежнее название — Петер-Сервис) — российская компания-разработчик OSS/BSS-систем, первый в России разработчик биллинга для телекоммуникационных компаний.

История 

Компания была основана под именем «Петер-Сервис» в Санкт-Петербурге 1992 году группой инженеров, создавших биллинговую систему для первого российского сотового оператора «Дельта Телеком». В 1994 году «Петер-Сервис» разработал биллинг для петербургского оператора фиксированной связи «Петерстар».

Наработки по этим проектам легли в основу первого пакетного решения компании — информационной и биллинговой системы Peter-Service BIS, одной из первых BSS-систем, сертифицированных Министерством связи РФ. В 2000-х годах «Петер-Сервис» также разрабатывал системы поддержки роуминга (), системы интерконнект-биллинга (), конвергентные биллинговые системы () и другое ПО для операторов связи.

В сентябре 2017 года WikiLeaks опубликовал документы, из которых следовало, что «Петер-Сервис» разрабатывает средства сбора, хранения и анализа абонентских данных для целей СОРМ. «Петер-Сервис» ответил, что не имеет доступа к данным абонентов своих клиентов и не участвует в передаче данных спецслужбам.

В феврале 2018 года «Петер-Сервис» провёл ребрендинг и под новым именем Nexign () начал расширять присутствие на международных рынках с новой продуктовой линейкой, включающей BSS-решения для цифровой трансформации операторов связи и монетизации цифровых сервисов. В том же декабре компанию приобрёл «ИКС Холдинг». 

В октябре 2020 года Nexign приобрёл 99% компании «ШТОРМ Технологии», разрабатывающей системы автоматизации контактных центров и управления пользовательским опытом. В 2021 году для сопровождения внедрения продуктов Nexign и системной интеграции была образована дочерняя компания Nexign Solutions. В марте 2022 года Nexign перешёл под контроль USM Telecom в рамках продажи «ИКС Холдинга» его основателю Антону Черепенникову.

«МегаФон» в конце декабря 2022 года купил 100% акций Nexign.

Организация 

Nexign занимает ведущее положение на российском рынке BSS и развивает бизнес в странах Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Главный офис компании расположен в Санкт-Петербурге, региональные — в Москве, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Новосибирске, международные — в Стамбуле, Санто-Доминго и Дубае.

Клиентами Nexign являются более 50 телеком-операторов из 16 стран, в том числе, Chinguitel, «Газпром Телеком«, Geocell, «Мегафон», Moldcell, МТС, «Ростелеком», Kcell и Turkcell. Компания — партнёр Oracle, Red Hat, Sandvine, NETS International и Giza Systems, член РУССОФТа, Samena Telecommunications Council, OneM2M, 3GPP, ETSI, TM Forum.

Продукты 

 Nexign Converged BSS — единая BSS-платформа для ковергентного биллинга, позволяющая консолидировать различные направления операторского бизнеса, технологии и способы оплаты.
 Nexign Digital BSS — модульное BSS-решение для быстрого запуска цифровых сервисов, предлагаемое как инструмент для цифровой трансформации телеком-операторов.
 Nexign Network Monetisation Suite — комплекс продуктов для ковергентной тарификации и управления политиками в реальном времени.
 Nexign IoT Platform — платформа для управления сетью IoT-устройств, которая интегрируется с биллинговой системой оператора.

Показатели деятельности 

По итогам 2019 гола выручка составила 13,1 млрд рублей, прибыль — 5,1 млрд.

Рейтинги и награды 

 The Global Telecom Awards — финалист в категориях BSS/OSS Transformation Excellence (2019) и Mobile Money Mastery (2020)
 Telecom World Awards — финалист в категориях Innovation Award – Vendor (2019) и Digital Transformation Award — Vendor (2020)
 CNews Awards — финалист в категории «Экспансия года» (2020)
 TM Forum Excellence Awards — финалист в категориях Operational transformation and agility (2019) and Human Factor (2021)

Примечания

Ссылки 

 Dr. Paul Polishuk Russian Telecom Newsletter — Information Gatekeepers Inc., 2001. — С. 8. — 
 Ann Swallow, Andy Bairsto Converged Mobile Billing: A status report on the development of fully integrated prepaid/postpaid billing — Informa Telecoms & Media, 2005. — С. 57. — ISBN 1-903950-58-9


Производители программного обеспечения России
Биллинговые системы